Fidel Díaz puede hacer referencia a:
Fidel Díaz, futbolista venezolano.
Fidel Díaz, político peruano.